Компрахцице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 11 167 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Домброва
 Ополе
 Гмина Прушкув
 Гмина Туловице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства